Vergogna (Disgrace) – romanzo del 1999 di John Maxwell Coetzee
Disgrace – film del 2008 diretto da Steve Jacobs
Disgrace – gruppo musicale death metal finlandese